Far Cry () — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Первая игра в серии, разработанная немецкой студией Crytek, представляла собой линейный шутер, демонстрирующий возможности инновационного на тот момент движка CryEngine; последующие игры серии, созданные канадской студией Ubisoft Montreal и другими дочерними студиями компании Ubisoft, предлагают игроку обширные открытые миры, в которых игрок может самостоятельно искать себе интересные места и занятия. На 2021 год в серии выпущено шесть основных игр, а также ряд спин-оффов и дополненных версий.

В большинстве своём игры серии Far Cry не объединены каким-либо общим сюжетом или персонажами и связаны скорее тематически — зачастую игровой персонаж оказывается в дикой местности вдали от цивилизации и должен сражаться за свою жизнь как с дикими животными, так и вооружёнными врагами-людьми; сюжеты игр часто включают в себя противостояние героев с тем или иным антагонистом — полевым командиром или диктатором, захватившим власть в регионе. Хотя основным режимом для игр является однопользовательский, ряд игр также предусматривает возможность кооперативной игры и многопользовательских соревновательных матчей. Многие игры серии получили высокие оценки обозревателей и приобрели коммерческий успех.

Игровой процесс 
Основные игры серии представляют собой шутеры от первого лица с элементами action-adventure. Если первая игра серии — Far Cry — и её спин-оффы представляют собой линейные последовательности уровней, последующие игры серии предлагают игроку открытые миры — обширные пространства, где игрок может самостоятельно искать себе интересные места и занятия; в таком мире могут присутствовать как основные сюжетные задания, так и разного рода побочные активности.

Игры серии не связаны ни общим сюжетом, ни персонажами, ни местом или временем действия; нарративный директор Ubisoft Montreal Жан-Себастьен Декан описывал общую тему серии так: «Far Cry отправляет вас на край света, беззаконный фронтир, [где] ценности и законы сегодняшнего дня не работают… Конечно же, там будут и другие люди, но также и дикие дебри, в которых надо выжить». Зачастую в этой местности правит один или несколько антагонистов — полевых командиров или диктаторов, удерживающих власть силой; в борьбе с ними герой может присоединиться к движению сопротивления. События игр серии происходит в разных регионах Земли: на тропических островах в Тихом океане, в Африке, в Гималаях, на севере США и так далее; в дополнении Lost on Mars к Far Cry 5 действие происходит на Марсе.

Во всех играх серии герой может использовать различные виды оружия: ножи, пистолеты, пистолеты-пулемёты, дробовики, штурмовые винтовки, огнемёты, луки, автоматы, гранатомёты и так далее. В некоторых играх серии появляются вымышленные виды вооружения. Кроме холодного и огнестрельного оружия, в играх серии можно использовать метательное оружие, в том числе гранаты и коктейли Молотова. Кроме использования оружия, в некоторых играх серии на противника можно натравить диких животных. В последних играх серии оружие может быть модифицировано функционально и косметически.

В играх серии герой может нападать и отвоёвывать аванпосты — укрепления противника, захваченные им за некоторое время до начала событий игры у организации, которую на момент событий игры представляет протагонист.

Почти все части предполагают использование транспортных средств, представленных автомобилями, лодками, гидроциклами, дельтапланами, вертолётами и лёгкомоторными самолётами. В последних играх серии герой может использовать парашют и вингсьют. В Far Cry 4 и Far Cry Primal игрок может использовать диких животных в качестве транспортных средств.

Все игры серии предполагают скрытный и громкий варианты прохождения. Скрытный вариант предполагает незаметное устранение противников, перетаскивание устранённых врагов, а также использование укрытий. Громкий вариант предполагает использование любого оружия, недоступного при скрытном прохождении, а также любые действия после обнаружения противником.

Почти все части франшизы имеют многопользовательский или кооперативный режим. Кооперативный режим может быть как отдельным игровым режимом (Far Cry 3), так и встроенным в основную сюжетную кампанию (Far Cry 4 и Far Cry 5). Большинство игр серии также имеет отдельный редактор уровней. Например, в Far Cry 5 редактор, получивший название Far Cry Arcade, позволяет создавать собственные одиночные, кооперативные и многопользовательские карты с использованием объектов из самой Far Cry 5, а также из других игр компании Ubisoft — на момент выпуска игры в данном редакторе будут доступны объекты из Assasin’s Creed IV: Black Flag и Watch Dogs.

Игры серии

Far Cry (2004) 
Основная статья: Far Cry

Far Cry — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. События игры происходят на острове в южной части Тихого океана и повествуют историю Джека Карвера, бывшего спецназовца. Игра была разработана компанией Crytek и издана Ubisoft в 2004 году.

Far Cry Instincts (2005) 
Основная статья: Far Cry Instincts

Far Cry Instincts — игра, разработанная и изданная Ubisoft для консоли Xbox. Также она была запланирована для Nintendo GameCube и PlayStation 2, но была отменена. Имеются существенные изменения по сравнению с ПК-версией Far Cry. Поскольку Instincts разрабатывалась, по большей части, для консолей — карты менее открыты, поскольку консоли были неспособны к рендерингу обширных островов ПК-версии. Это было восполнено включением дополнительных мультиплеерных режимов через сервис Xbox Live, наряду с новыми возможностями (дикие способности) и режимом создания карт, который позволяет пользователям создавать свои собственные карты для мультиплеера.

Far Cry Instincts Evolution (2006) 
Основная статья: Far Cry Instincts Evolution

Far Cry Instincts: Evolution — продолжение Instincts, было выпущено для Xbox 27 марта 2006 года. Evolution включает в себя новую одиночную кампанию, хотя и значительно укороченную, чем кампания, которая была в Far Cry Instincts. Сюжетная линия посвящена работе Джека Карвера на женщину по имени Кейд, что приводит к тому, что на него охотятся местные органы власти из-за заговора во время неудачной сделки по продаже оружия.

Far Cry Instincts: Predator (2006) 
Основная статья: Far Cry Instincts: Predator

Far Cry Instincts: Predator, тайтл Xbox 360, вышел в тот же день, что и Evolution. Он включает в себя графически расширенные версии Far Cry Instincts и Evolution.

Far Cry Vengeance (2006) 
Основная статья: Far Cry Vengeance

Far Cry Vengeance — видеоигра, разработанная и изданная Ubisoft для консоли Wii. Игра была выпущена 12 декабря 2006 года. Far Cry: Vengeance похожа на Far Cry Instincts: Evolution тем, что Vengeance в значительной степени содержит тот же сюжет, что и Evolution, а также включает в себя три новых уровня, новые виды оружия и транспортных средств и другое управление.

Far Cry Paradise Lost (2007) 
Основная статья: Far Cry Paradise Lost

Paradise Lost — аркадная версия Far Cry Instincts, выпущенная в 2007 году компанией Global VR.

Far Cry 2 (2008) 
Основная статья: Far Cry 2

Вторая основная игра в серии. Игроки выбирают своего персонажа из числа девяти различных наёмников.

Сюжет крутится вокруг главного антагониста, Шакала, который обернул две вымышленные группировки в Африке друг против друга. Игра была выпущена 21 октября 2008 года в Северной Америке и 24 октября 2008 года в Европе.

Far Cry 3 (2012) 
Основная статья: Far Cry 3

Джейсон Броди, молодой человек, попадает в плен с друзьями после скайдайвинга, но ему удаётся уйти от смерти, хотя его брат погиб во время побега, а о других ничего не известно. Деннис Роджерс помогает Броди открыть скрытые силы для борьбы против пиратов.

Far Cry 3: Blood Dragon (2013) 
Основная статья: Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3: Blood Dragon — самостоятельное дополнение для Far Cry 3, события которого происходят в альтернативном 2007 году.

Far Cry 4 (2014) 
Основная статья: Far Cry 4

В Гималаях находится регион Кират. Когда-то здесь бушевала революция, лидерами которой были Мохан Гейл и Пэйган Мин. Вскоре после победы революции недавние союзники стали врагами. Между ними развернулась борьба за власть и за сердце одной женщины, Ишвари. Власть в итоге взял Мин, став новым диктатором, а Ишвари полюбила Мохана. Вскоре Мохан погиб и Ишвари с маленьким сыном была вынуждена уехать из Кирата в США.

Спустя годы Аджай Гейл, сын Мохана и Ишвари, возвращается в Кират, чтобы выполнить последнюю волю матери и развеять её прах на родине. Однако в Кирате снова неспокойно: организация «Золотой путь» ведёт вооружённую борьбу против Пэйгана Мина и его людей. Кроме того, Мин узнаёт о приезде сына своего давнего соперника и строит собственные планы на его счёт. Теперь Аджаю предстоит остаться в живых посреди хаоса гражданской войны и сыграть свою роль в истории Кирата.

Far Cry Primal (2016) 
Основная статья: Far Cry Primal

События игры разворачиваются около 10 тысяч лет назад в период мезолита в вымышленной стране Урус. Главному герою предстоит возглавить племя «винджа» и уничтожить остальные племена страны.

Far Cry 5 (2018) 
Основная статья: Far Cry 5

Действия событий игры разворачиваются в США в вымышленном округе Хоуп, штат Монтана, где заместитель шерифа (впервые полностью настраиваемый игроком персонаж) борется против культа судного дня под названием «Врата Эдема».

Far Cry New Dawn (2019) 
Основная статья: Far Cry New Dawn

Действия событий игры развернётся в округе Хоуп, где также разворачивались события Far Cry 5. Однако в Far Cry New Dawn игрок окажется в знакомом месте спустя 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.

Главными антагонистами части выступают Близнецы (Микки и Лу) — две сестры, возглавляющие банду безжалостных рейдеров «Хайвеймен»

Far Cry 6 (2021) 
Основная статья: Far Cry 6

Действие игры происходит в вымышленной тропической стране Яра, и повествует о противостоянии главной героини (или героя) Дани Рохас(-а) из местного сопротивления и жестокого диктатора Антона Кастильо.

Состав разработчиков

Переиздания

Far Cry The Wild Expedition 
9 января 2014 года в честь празднования десятилетия существования франшизы Far Cry, компания Ubisoft анонсировала для Европы сборник Far Cry The Wild Expedition. В его состав войдут Far Cry Classic, Far Cry 2, Far Cry 3 и Far Cry 3: Blood Dragon. Релиз сборника состоится 14 февраля на PC, PS3 и Xbox 360.

Far Cry Compilation 
Для жителей США компания Ubisoft представила издание Far Cry Compilation, доступное только на PlayStation 3 и состоящее из Far Cry 2, Far Cry 3 и Far Cry 3: Blood Dragon.

Far Cry Classic 
Far Cry Classic — это новая консольная версия первой части, которая, помимо сборника Far Cry The Wild Expedition, будет распространяться отдельно. В HD издание будет добавлена реалистичная флора, динамическая смена дня и ночи, а также возможность покататься на подводном и воздушном транспорте. Far Cry Classic вышла 12 февраля 2014 года для консолей Xbox 360 и PlayStation 3.

Far Cry 3 Classic Edition 
Far Cry 3 Classic Edition — переиздание 3 номерной части франшизы для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Владельцы сезонного пропуска Far Cry 5 получат данное переиздание бесплатно, владельцы сезонного пропуска ПК-версии получат оригинальную версию.

Экранизации 
 Фильм, основанный на игре, был снят Уве Боллом и выпущен в 2008 году.
 Также в 2012 году по мотивам Far Cry 3 выпустили комедийный сериал из 12 серий «Far Cry Experience». Главную роль в нём сыграл Кристофер Минтц-Пласс.
 Также для Far Cry 5 в 2018 году вышел 30-минутный фильм-приквел — Far Cry 5: Inside Eden’s Gate.

См. также 
 Crysis

Ссылки 
 Официальный сайт Far Cry
 Официальный сайт сообщества Far Cry

Примечания 

Серии компьютерных игр
Far Cry
Серии компьютерных игр Ubisoft